Taille (anatomie), een deel van het bovenlichaam vlak boven de heupen
 Taille (belasting), een oude vorm van inkomstenbelasting
 Taille (champagne), de tweede persing van de champagnedruiven
 Taille (kleding), de scheidingslijn tussen de boven- en onderstukken van kleding
 Taille (lengtemaat), een oude lengtemaat
 de lengte van de kortste cykel in een graaf, zie Grafentheorie
 Taille (instrument), een soort althobo